Чернетчинская сельская община () — общины на Украине.

 Чернетчинская сельская община — община в Сумской области
 Чернетчинская сельская община — община в Днепропетровской области